Lorenzetto – variante del prenome Lorenzo
 Lorenzetto – cognome italiano
 Anna Lorenzetto – pedagogista italiana
 Alberto Lorenzetto – rugbista italiano
 Lorenzo Lotti, conosciuto anche come Lorenzetto – scultore italiano
 Martina Lorenzetto – atleta italiana
 Mirco Lorenzetto – ciclista italiano
 Stefano Lorenzetto – giornalista e scrittore italiano